Појам Перон може да се односи на:
 Перон (Сома)
 Перон (Белуно), насеље у Италији у округу Белуно, региону Венето
 Хуан Доминго Перон, аргентински генерал и председник од 1946. до 1955. и од 1973. до 1974. године. 
 Ева Перон, прва дама Аргентине и друга жена председника Хуана Перона
 Изабела Перон, трећа супруга аргентинског председника Хуан Перона и председник Аргентине од 1. јула 1974. до 24. марта 1976. године